Труха́нов о́стров () — остров на Днепре, расположенный напротив исторического центра города Киева между главным руслом и рукавом Днепра Десёнкой.

География 
Площадь Труханова острова составляет около 450 га, он соединён с правым берегом Днепра пешеходным мостом. Труханов остров окружают Днепр, его рукав Черторой и Долобский пролив (Долбичка). Южную оконечность острова разделяют днепровские заливы  (ныне Матвеевский залив) и Старуха.

История 
Считается, что название Труханова острова происходит от имени половецкого хана Тугорхана, так как в конце XI века на нём находилась резиденция его дочери — жены киевского князя Святополка Изяславича. В древних документах упоминается также как Труханов, Туханов, Тухонов остров. Во времена Киевской Руси на Трухановом острове существовало также поселение Ольжиши, принадлежащее княгине Ольге. В 1534 году остров перешёл во владение Пустынно-Никольского монастыря, в 1698 году был возвращён городу.

В середине XIX века на нём появились первые постройки, когда городская управа выделила здесь около 1 га земли для строительства паровой мельницы. В 1880-х годах возникли рабочие селения в связи с созданием на острове 1-го и 2-го объединения Днепровского пароходства. Здесь расположились судоверфи, яхт-клуб, парк «Эрмитаж», в 1895 году появился телефон — связь провели на дачу пароходного магната Марголина. В 1907 году городская дума разрешила заселять остров. К тому времени на нём обитали 130 самосёлов, работавших на судоверфи. Довольно быстро на Трухановом обустроили центральную базарную площадь (Запорожскую), проложили улицы с географическими названиями: Днепровская, Конотопская, Полтавская. В 1909 году за деньги Марголина выстроили школу-училище, а в 1910 году освятили каменную церковь Святой Елизаветы — в честь Елизаветы Треповой, киевской генерал-губернаторши, помогавшей строительству.

Известный ныне пляж на Трухановом острове был впервые открыт в 1918 году в годы первой немецкой оккупации.

После разрушения поселения во время Великой Отечественной войны (дома были сожжены немцами 27 сентября 1943 года во время их отступления) Труханов остров перестроили в место отдыха.

До перекрытия Днепра плотиной Киевской ГЭС Труханов остров во время весенних половодий полностью затапливался.

Остров сегодня 
Сегодня на нём расположены крупные пляжи (в том числе Центральный, Довбычка), Черторой, водные станции, спортивные сооружения, рестораны, дома отдыха и много зелёных насаждений. В северной части острова расположен Парк «Муромец» (ранее — «Дружбы народов») и заповедник Бобровня.

Галерея

См. также 
 Гидропарк
 Никольская слободка
 Предмостная слободка
 Русановка

Примечания

Ссылки 
 Вид на Труханов остров (Wikimapia)
 Киевская Хортица раскрывает тайны -укр.
 Киевские острова на Днепре — взгляд через столетия (краеведческий цикл статей -укр.)

Исторические местности Киева
Острова на Днепре
Острова Киева